Miejscowości w USA:
 Prospect – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 Prospect – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson
 Prospect – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii Grant
 Prospect – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
 Prospect – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Prospect – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Robeson
 Prospect – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Marion
 Prospect – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Jackson
 Prospect – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
Gminy w USA:
 Prospect (ang. Prospect Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 Prospect (ang. Prospect Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Butler
 Prospect (ang. Prospect Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
 Prospect (ang. Prospect Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ramsey
 Prospect (ang. Prospect Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Marion
 Prospect (ang. Prospect Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Mellette